Jméno a příjmení Paul Sydow má více známých nositelů:

 Paul Sydow (architekt) – pražský německý architekt
 Paul Sydow (mykolog) (1851–1925) – německý mykolog